Lanišće (gmina Kršan) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Kršan
 Lanišće (gmina Lanišće) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Lanišće
 Gmina Lanišće − gmina w Chorwacji w żupanii istryjskiej
 Lanišće (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Jastrebarsko